Марчихино-Будский сельский совет () — входит в состав
Ямпольского района 
Сумской области 
Украины.

Административный центр сельского совета находится в 
с. Марчихина Буда
.

Населённые пункты совета 
 
 с. Марчихина Буда 
 с. Демьяновка 
 с. Ломленка 
 с. Родионовка 
 с. Руденка

Примечания